Алекса́ндр Алекса́ндрович Зве́рев (род. 7 ноября 1989 года, , СССР) — российский легкоатлет (спринтерский и эстафетный бег). Серебряный призёр летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне, многократный чемпион мира, чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Начал тренироваться под руководством Сергея Петровича Назарова, затем перешёл к Виктору Тимофеевичу Слободчикову.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (10 сентября 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (2012).

Примечания

Ссылки 
 Александр Зверев — профиль на сайте Международного паралимпийского комитета.

Бегуны на короткие дистанции России
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2008 года